Серге́й Па́влович Я́ковлев:
 Яковлев, Сергей Павлович (1839—1906) — сенатор и камергер, основатель типографий в Москве и России.
 Яковлев, Сергей Павлович (род. 1958) — украинский священнослужитель, архиепископ Протестантской Церкви Украины.